Жане

Персоналии 
 Жане, Анж-Луи (1815—1872) — французский художник.
 Жане, Жюль — французский психолог и уролог, брат Пьера.
 Жане, Поль (1823—1899) — французский философ.
 Жане, Пьер (1859—1947) — французский психолог, брат Жюля.

Топонимы 
 Жане — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Жане — река в Краснодарском крае

См. также 
 Жанне